BRH peut faire référence à :
 brise-roche hydraulique, un accessoire monté sur un engin de chantiers ;
  ;
 Banque de la République d'Haïti, la banque centrale de la République d'Haïti.